Архиепархия Асунсьона (, ) — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Асунсьон, столице Парагвая. В митрополию Асунсьона входят епархии Бенхамина-Асеваля, Вильяррики-дель-Эспириту-Санто, Каакупе, Карапегуа, Консепсьона, Коронеля-Овьедо, Сан-Лоренсо, Сан-Педро, Сан-Хуан-Баутиста-де-лас-Мисьонеса, Сьюдад-дель-Эсте и Энкарнасьона.

История 
1 июля 1547 года Святой Престол учредил епархию Парагвая, выделив её из епархии Куско.

6 апреля 1620 года епархия Парагвая уступила часть территории новоучреждённой епархии Буэнос-Айреса.

1 мая 1929 года епархия Парагвая была преобразована в архиепархию Асунсьона, уступив часть территории новоучреждённым епархиям Консепсьона-и-Чако и Вильяррики.

В дальнейшем архиепархия Асунсьона уступила часть территории новым образованиям:
 19 января 1957 года — епархии Сан-Хуан-Баутиста-де-лас-Мисьонеса;
 2 августа 1960 года — территориальной прелатуре Каакупе;
 18 мая 2000 года — епархии Сан-Лоренсо.

Ординарии архиепархии 
 архиепископ Sinforiano Bogarín (21.09.1894 — † 25.02.1949);
 архиепископ Juan José Aníbal Mena Porta (25.02.1949 — 16.06.1970);
 архиепископ Исмаэль Блас Ролон Сильверо, S.D.B. (16.06.1970 — 20.05.1989);
 архиепископ Фелипе Сантьяго Бенитес Авалос (20.05.1989 — 15.06.2002);
 архиепископ Эустакио Пастор Кукехо Верга, C.SS.R. (15.06.2002 — 6.11.2014);
 архиепископ Эдмундо Понсиано Валенсуэла Мельид, S.D.B. (6.11.2014 — 17.02.2022);
 кардинал Адальберто Мартинес Флорес, S.D.B. (17.02.2022 — по настоящее время).

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Архиепархия Асунсьона